Сли́ток или чу́шка — брусок металла. Слитки могут обладать разной массой, формой и категорией. При этом термин слиток чаще всего используется применительно к цветным и драгоценным металлам, тогда как термин чушка — к чёрным металлам.

История 
Около 600 г. до н. э. (по другим данным — не ранее 700 г. до. н. э.), лидийцы нашли оригинальный способ решения этой проблемы. Они начали выплавлять электрум — сплав серебра и золота, отливая из него слитки определённого веса и чистоты, ставя на них государственное клеймо. Идея была подхвачена, и спустя около пятидесяти лет во всех важнейших торговых центрах мира стали осуществлять подобную практику.

Золотые слитки 
Золотой или серебряный слиток — стандартная форма определённой массы и качества. Понятие «слиток» подразумевает, что драгметалл имеет высокую пробу. В настоящее время в большинстве случаев имеют дело со слитками, имеющими пробу 0,995 или 0,9995, и выше.

Золотые слитки разделяют на два типа по методу изготовления: литые и штампованные. Литьё подразумевает разливание расплавленного металла по готовым формам, в которых он, остывая, затвердевает. Чеканку производят, нанося с помощью пресса маркировку на золотые болванки, которые получают, отрезая от плоских листов золота куски определённых размеров. ChipGold — относительно недавно появившаяся форма золотых слитков, содержащих небольшой брусок (1-20 г) в запечатанной и сертифицированной упаковке размером с кредитную карту. Стандартным золотым слитком, хранящимся в качестве золотых резервов центральными банками и торгуемым на международных рынках, является золотой слиток весом 400 тройских унций (12,4 кг); по российскому ГОСТу 28058 масса стандартного слитка определяется в пределах 11,0—13,3 кг.

Для экспресс-анализа определения качества золота часто используют специальный пробирный камень. Золотым изделием проводят черту по камню, рядом с этой чертой проводят несколько штрихов иглами из эталонных сплавов, содержащих разное количество золота. Затем поперек золотых следов проводят стеклянной палочкой, смоченной кислотой. Чем больше примесей в сплаве, тем темнее след от кислоты. Сравнивая следы от эталонных игл и от золотого изделия, определяют истинное содержание золота. Метод хорош, быстр и надежен. Однако он показывает содержание золота только в поверхностной части изделия.

Металлургические слитки 
На большинстве металлургических предприятий жидкую сталь разливают в изложницы — высокие чугунные формы. После того как металл застывает, слитки «раздевают», то есть с них снимают изложницы. Масса слитков может быть различной — от нескольких килограммов до десятков тонн.

Ход затвердевания расплавленной стали и процесс образования кристаллов впервые исследовал и подробно описал в 1878 г. русский учёный Д. К. Чернов.

Остывая, металл кристаллизуется, но процесс кристаллизации протекает неравномерно (у самой стенки изложницы кристаллы небольшие, в глубине — крупные). Поскольку объем металла при затвердевании уменьшается, в верхней части слитка возникают пустоты — усадочные раковины, которые перед последующей обработкой слитка — обжимом удаляются (обрезаются). При этом получаются очень большие отходы (обрезь), достигающие 8-15 % от массы слитка. В связи с этим всё большее распространение получает изготовление слитков на машинах непрерывного литья заготовок.

Источники

См. также 

 Аффинаж золота
 Золотовалютные резервы
 Ямб (слиток серебра)

Ссылки 
 Фотографии слитков золота разных производителей

Товарные деньги
Литьё
Золото